

Personnalités 

 Adeline Hazan (1956-), femme politique française ;
 Danièle Hazan, actrice de doublage française ;
 Émile Hazan, éditeur français, grand-père d’Éric Hazan ;
 Éric Hazan (1936-), écrivain et éditeur français ;
 Fernand Hazan, éditeur français, fils d’Émile Hazan ;
 Jack Hazan, réalisateur britannique ;
 Véronique Hazan, soprano française ;
 Victor Hazan (1915-2006), espion pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Oren Hazan (1981-), homme politique israélien.
Jacob Hazan (1836-1909) fondateur de la première poste locale entre Mazagan et Marrakech, au Maroc, en 1891.
source : "Les postes locales et privées du Maroc (1891 - 1911)"  par Jean HAIK

Noms dérivés 
 Éditions Hazan, maison d'édition spécialisée dans le livre d'art.

Voir aussi 

 Hazzan
Patronyme juif